

Sigle
 Microvascular Decompression – decompressione microvascolare
 Ministerstvo vnutrennich del – Ministero degli affari interni dell'Impero russo e della Federazione Russa.
 Ministerstvo vnutrennich del – Ministero degli affari interni dell'Unione Sovietica

Codici 
 MVD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Carrasco, Montevideo, Uruguay
 MVD – codice vettore ICAO di Kavminvodyavia, Mineral'nye Vody, Russia
 mvd – codice ISO 639-3 della lingua mamboru

Musica 
MVD – casa discografica